«Хо́рсенс» — датский футбольный клуб, находящийся в городе Хорсенс. Выступает на стадионе КАСА АРЕНА Хорсенс, вмещающий 10 400 зрителей. Ранее именовался Horsens FS.

Основная команда

Знаменитые игроки 

  Кен Мартин (Зщ)
  Кеннет Ольсен (Пл)
  Олэ Мортенсен (Пл)
  Стэн Ольсэн (Н)
  Генрик Енсен (Вр)
  Тони Хенриксен (Вр)
  Йохан Хансен (Зщ)
  Якуб Сивьерски (Вр)
  Коля Эфри (Зщ)
  Клаус Бех Йоргенсен (Н)
  Бесарт Бериша (Н)
  Блерим Рустеми (Зщ)
  Сорен Хулград (Зщ)
  Мартин Йенсен (Зщ)
  Брайан Приске (Зщ)
  Андерс Расмуссен (Вр)
  Абдул Сулэ (Вр)

Достижения 
 Чемпионат Дании: 3 место : 1967
 Финалист Кубка Дании: 2012
 Участник Кубка Интертото: 1968, 1970
 9 сезонов в Датской Суперлиге
 34 сезона в Первом дивизионе
 24 сезона в Втором дивизионе

Ссылки 

 официальный сайт

Футбольные клубы Дании
Хорсенс (коммуна)